

Cinema
La Llorona – film del 1933 diretto da Ramón Peón
La Llorona – film del 1960 diretto da René Cardona
La Llorona - Le lacrime del male (The Curse of La Llorona) – film del 2019 diretto da Michael Chaves
La Llorona – film del 2019 diretto da Jayro Bustamante

Folclore
Llorona – spirito del folclore latinoamericano

Musica
La Llorona – canzone folk messicana
La Llorona – album della cantautrice statunitense Lhasa de Sela